Лапаевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лапаевка — деревня в Павловском районе Ульяновской области.

Украина 
 Лапаевка — село в Пустомытовском районе Львовской области.